Хова́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Хованская улица — улица в Москве.
 Хованская улица — улица в Новосибирске.